Мъжете, които мразеха жените може да се отнася за:
 , роман на Стиг Ларшон от 2005 г.
 Мъжете, които мразеха жените (филм, 2009), филм на Нилс Арден Оплев от 2009 г.
 Мъжете, които мразеха жените (филм, 2011), филм на Дейвид Финчър от 2011 г.